Kyjovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kyjovice (okres Opava)
 Kyjovice (okres Znojmo)